Havasasszonyfalva, Kolozs megye
 Izaszacsal, Máramaros megye
 Szacsal, Hunyad megye
 Szecsel, Szeben megye
 Székelyandrásfalva, Hargita megye